Marko Kiprusoff (né le  à Turku en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Il est le frère de Miikka Kiprusoff.

Biographie

Carrière en club 
En 1991, il joue ses premiers matchs en senior avec son club formateur du TPS. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1994 par les Canadiens de Montréal en troisième ronde, en soixante-dixième position. Il remporte la SM-liiga 1993, 1995, 1999 et 2000 avec le TPS. Il a porté les couleurs des Canadiens et des Islanders de New York dans la Ligue nationale de hockey. Il met un terme à sa carrière en 2010 après une finale de Ligue Magnus perdue avec les Ducs d'Angers.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Finlande au niveau international. Il est médaillé à plusieurs reprises au championnat du monde. Il a participé aux Jeux olympiques de 1994.

Trophées et honneurs personnels 
SM-liiga
 1994 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
 1995 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
 1995 : remporte le trophée Pekka-Rautakallio.
 1999 : remporte le trophée Raimo-Kilpiö.
 1999 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
 2000 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Ligue Magnus
 2010 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|1990-1991|| Kärpät Oulu || I divisioona|| 3|| 3|| 1|| 4|| 2|| || || || || 
|-
| TPS Turku|| SM-liiga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| rowspan=2|1991-1992|| TPS Turku|| SM-liiga|| 23|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| TPS Turku|| SM-liiga|| 43|| 3|| 7|| 10|| 14|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| TPS Turku|| SM-liiga|| 48|| 5|| 19|| 24|| 8|| 11|| 0|| 6|| 6|| 4
|- 
| 1994-1995|| TPS Turku|| SM-liiga|| 50|| 10|| 21|| 31|| 16|| 13|| 0|| 9|| 9|| 2
|-
| 1995-1996|| Canadiens de Fredericton|| LAH|| 28|| 4|| 10|| 14|| 2|| 10|| 2|| 5|| 7|| 2
|-
| 1995-1996|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 24|| 0|| 4|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 50|| 10|| 18|| 28|| 24|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 46|| 7|| 16|| 23|| 23|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| TPS Turku|| SM-liiga|| 49|| 15|| 22|| 37|| 12|| 10|| 3|| 6|| 9|| 0
|-
| 1999-2000|| TPS Turku|| SM-liiga|| 53|| 6|| 27|| 33|| 10|| 11|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2000-2001|| Kloten Flyers|| LNA|| 43|| 6|| 20|| 26|| 10|| 9|| 2|| 7|| 9|| 2
|-
| 2001-2002|| Islanders de New York|| LNH|| 27|| 0|| 6|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| TPS Turku|| SM-liiga|| 11|| 0|| 2|| 2|| 4|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2001-2002|| Sound Tigers de Bridgeport||  LAH|| 9|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Kloten Flyers||  LNA|| 39|| 7|| 12|| 19|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Kloten Flyers||  LNA|| 35|| 3|| 13|| 16|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| TPS Turku|| SM-liiga|| 50|| 11|| 26|| 37|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| TPS Turku|| SM-liiga|| 53|| 5|| 11|| 16|| 16|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| TPS Turku|| SM-liiga|| 55|| 4|| 25|| 29|| 22|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| TPS Turku|| SM-liiga|| 54|| 4|| 22|| 26|| 10|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| TPS Turku|| SM-liiga|| 34|| 0|| 10|| 10|| 20|| 8|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2009-2010|| Angers|| Ligue Magnus|| 26|| 7|| 11|| 18|| 2|| 13|| 0|| 4|| 4|| 6
|-
| 2010-2011 || Budapest Stars || OB I. Bajnokság|| 8|| 1|| 4|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| KooKoo Kouvola || Mestis || 4|| 0|| 1|| 1|| 6|| 11|| 0|| 6|| 6|| 2
|-
| 2012-2013|| KooKoo Kouvola || Mestis || 12|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

| 51 || 0 || 10 || 10 || 12 || || || || ||

Références 

Naissance en juin 1972
Naissance à Turku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du EHC Kloten
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du TuTo Turku
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Champion du monde de hockey sur glace
Médaillé de bronze olympique finlandais
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio